Le mot vintage peut désigner :
 Vintage, le deuxième album studio du chanteur algérien Soolking ;
 vintage, un millésime de vin, ou par extension un objet rétro ou néo-rétro ;
 Vintage, une ligne de jouets basée sur le manga Saint Seiya ;
 Vintage, le sixième album du groupe américain Canned heat, sorti en 1970 ;
 Vintage Books, un label de livre de poche.